Le tournoi de tennis de Madras 2004 s'est déroulé du 5 au 11 janvier et a été remporté par l'Espagnol Carlos Moyà.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
 
 
  Site officiel du tournoi

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
2004 en Inde
Tennis en janvier 2004